Alain Colmerauer (1941-2017), informaticien français ;
 Anne Colmerauer (1966- ), dite Anne Calife, romancière française.